Провинция Вальядолид () входит в автономное сообщество Кастилия-Леон и включает в себя 225 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Вальядолида также объединены в восемь комарок: Кампинья-дель-Писуэрга, Кампо-де-Пеньяфьель, Монтес-Торосос, Парамос-дель-Эсгева, Тьерра-де-Кампос, Тьерра-де-Медина, Тьерра-дель-Вино и Тьерра-де-Пинарес.

Провинция Вальядолид занимает площадь в  км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Вальядолид, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения и самым большим по площади муниципалитетом (197,65 км²). Самый же маленький — Бокос-де-Дуэро (6,2 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Вальядолид, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Вальядолид указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Адалиа
 2 — Агвасаль
 3 — Агилар-де-Кампос
 4 — Алаэхос
 5 — Алькасарен
 6 — Альдеа-де-Сан-Мигель
 7 — Альдеамайор-де-Сан-Мартин
 8 — Альменара-де-Адаха
 9 — Амускильо
 10 — Арройо-де-ла-Энкомьенда
 11 — Атакинес
 12 — Баабон
 13 — Барсиаль-де-ла-Лома
 14 — Барруэло-дель-Валье
 15 — Бесилья-де-Вальдерадуэй
 16 — Бенафарсес
 17 — Берсеро
 18 — Берсеруэло
 19 — Берруэсес
 20 — Бобадилья-дель-Кампо
 21 — Босигас
 22 — Бокос-де-Дуэро
 23 — Боэсильо
 24 — Боланьос-де-Кампос
 25 — Браохос-де-Медина
 26 — Бустильо-де-Чавес
 27 — Кабесон-де-Писуэрга
 28 — Кабесон-де-Вальдерадуэй
 29 — Кабрерос-дель-Монте
 30 — Кампасперо
 31 — Кампорредондо
 32 — Каналехас-де-Пеньяфьель
 33 — Канильяс-де-Эсгева
 34 — Карпио
 35 — Касасола-де-Арион
 36 — Кастрехон-де-Трабанкос
 37 — Кастрильо-де-Дуэро
 38 — Кастрильо-Техерьего
 39 — Кастроболь
 40 — Кастродеса
 41 — Кастромембибре
 42 — Кастромонте
 43 — Кастронуэво-де-Эсгева
 44 — Кастронуньо
 45 — Кастропонсе
 46 — Кастроверде-де-Серрато
 47 — Сейнос-де-Кампос
 48 — Сервильего-де-ла-Крус
 49 — Сигалес
 50 — Сигуньуэла
 51 — Систернига
 52 — Кохесес-де-Искар
 53 — Кохесес-дель-Монте
 54 — Коркос
 55 — Корралес-де-Дуэро
 56 — Кубильяс-де-Санта-Марта
 57 — Куэнка-де-Кампос
 58 — Курьель-де-Дуэро
 59 — Эль-Кампильо
 60 — Энсинас-де-Эсгева
 61 — Эсгевильяс-де-Эсгева
 62 — Фомбельида
 63 — Фомпедраса
 64 — Фонтиоюэло
 65 — Фресно-эль-Вьехо
 66 — Фуэнсальдания
 67 — Фуэнте-эль-Соль
 68 — Фуэнте-Ольмедо
 69 — Гальегос-де-Орниха
 70 — Гатон-де-Кампос
 71 — Хериа
 72 — Эррин-де-Кампос
 73 — Орнильос-де-Эресма
 74 — Искар
 75 — Ла-Мударра
 76 — Ла-Паррилья
 77 — Ла-Педраха-де-Портильо
 78 — Ла-Сека
 79 — Ла-Унион-де-Кампос
 80 — Ла-Сарса
 81 — Лагуна-де-Дуэро
 82 — Лангайо
 83 — Льяно-де-Ольмедо
 84 — Ломовьехо
 85 — Мансанильо
 86 — Марсалес
 87 — Матапосуэлос
 88 — Матилья-де-лос-Каньос
 89 — Майорга
 90 — Медина-де-Риосеко
 91 — Медина-дель-Кампо
 92 — Мехесес
 93 — Мельгар-де-Абахо
 94 — Мельгар-де-Арриба
 95 — Мохадос
 96 — Монастерио-де-Вега
 97 — Монтеалегре-де-Кампос
 98 — Монтемайор-де-Пилилья
 99 — Мораль-де-ла-Рейна
 100 — Моралеха-де-лас-Панадерас
 101 — Моралес-де-Кампос
 102 — Мота-дель-Маркес
 103 — Мусьентес
 104 — Мурьель-де-Сапардьель
 105 — Нава-дель-Рей
 106 — Нуэва-Вилья-де-лас-Торрес
 107 — Оливарес-де-Дуэро
 108 — Ольмедо
 109 — Ольмос-де-Эсгева
 110 — Ольмос-де-Пеньяфьель
 111 — Паласуэло-де-Ведиха
 112 — Педрахас-де-Сан-Эстебан
 113 — Педроса-дель-Рей
 114 — Пеньяфьель
 115 — Пеньяфлор-де-Орниха
 116 — Пескера-де-Дуэро
 117 — Пиния-де-Эсгева
 118 — Пиньель-де-Абахо
 119 — Пиньель-де-Арриба
 120 — Польос
 121 — Портильо
 122 — Посаль-де-Гальинас
 123 — Посальдес
 124 — Посуэло-де-ла-Орден
 125 — Пурас
 126 — Кинтанилья-де-Арриба
 127 — Кинтанилья-де-Онесимо
 128 — Кинтанилья-де-Тригерос
 129 — Кинтанилья-дель-Молар
 130 — Рабано
 131 — Рамиро
 132 — Ренедо-де-Эсгева
 133 — Роалес-де-Кампос
 134 — Робладильо
 135 — Ротурас
 136 — Руби-де-Бракамонте
 137 — Руэда
 138 — Саэлисес-де-Майорга
 139 — Сальвадор-де-Сапардьель
 140 — Сан-Себриан-де-Масоте
 141 — Сан-Льоренте
 142 — Сан-Мартин-де-Вальвени
 143 — Сан-Мигель-дель-Арройо
 144 — Сан-Мигель-дель-Пино
 145 — Сан-Пабло-де-ла-Моралеха
 146 — Сан-Педро-де-Латарсе
 147 — Сан-Пелайо
 148 — Сан-Роман-де-Орниха
 149 — Сан-Сальвадор
 150 — Сан-Висенте-дель-Паласио
 151 — Санта-Эуфемиа-дель-Арройо
 152 — Сантервас-де-Кампос
 153 — Сантибаньес-де-Валькорба
 154 — Сантовениа-де-Писуэрга
 155 — Сардон-де-Дуэро
 156 — Серрада
 157 — Сьете-Иглесиас-де-Трабанкос
 158 — Симанкас
 159 — Тамарис-де-Кампос
 160 — Тьедра
 161 — Тордеумос
 162 — Тордесильяс
 163 — Торре-де-Эсгева
 164 — Торре-де-Пеньяфьель
 165 — Торресилья-де-ла-Абадеса
 166 — Торресилья-де-ла-Орден
 167 — Торресилья-де-ла-Торре
 168 — Торрелобатон
 169 — Торрескарсела
 170 — Траспинедо
 171 — Тригерос-дель-Валье
 172 — Тудела-де-Дуэро
 173 — Уронес-де-Кастропонсе
 174 — Уруэния
 175 — Вальбуэна-де-Дуэро
 176 — Вальдеаркос-де-ла-Вега
 177 — Вальденебро-де-лос-Вальес
 178 — Вальдестильяс
 179 — Вальдункильо
 180 — Вальядолид
 181 — Валориа-ла-Буэна
 182 — Вальверде-де-Кампос
 183 — Вега-де-Руйпонсе
 184 — Вега-де-Вальдетронко
 185 — Веласкальваро
 186 — Велилья
 187 — Вельиса
 188 — Вентоса-де-ла-Куэста
 189 — Виана-де-Сега
 190 — Вильябаньес
 191 — Вильябарус-де-Кампос
 192 — Вильябрахима
 193 — Вильякарралон
 194 — Вильясид-де-Кампос
 195 — Вильяко
 196 — Вильяфрадес-де-Кампос
 197 — Вильяфранка-де-Дуэро
 198 — Вильяфречос
 199 — Вильяфуэрте
 200 — Вильягарсиа-де-Кампос
 201 — Вильягомес-ла-Нуэва
 202 — Вильялан-де-Кампос
 203 — Вильялар-де-лос-Комунерос
 204 — Вильяльба-де-ла-Лома
 205 — Вильяльба-де-лос-Алькорес
 206 — Вильяльбарба
 207 — Вильялон-де-Кампос
 208 — Вильямурьель-де-Кампос
 209 — Вильян-де-Тордесильяс
 210 — Вильянубла
 211 — Вильянуэва-де-Дуэро
 212 — Вильянуэва-де-ла-Кондеса
 213 — Вильянуэва-де-лос-Кабальерос
 214 — Вильянуэва-де-лос-Инфантес
 215 — Вильянуэва-де-Сан-Мансио
 216 — Вильярдефрадес
 217 — Вильярментеро-де-Эсгева
 218 — Вильясексмир
 219 — Вильявакерин
 220 — Вильявельид
 221 — Вильяверде-де-Медина
 222 — Вильявисенсио-де-лос-Кабальерос
 223 — Вилориа
 224 — Вамба
 225 — Саратан

Примечания

Ссылки 

 
 

Вальядолид
Вальядолид